Cuervo est un mot espagnol qui signifie « corbeau ». C’est également un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jerónimo Cuervo (1838-1898), architecte espagnol ;
 Philippe Cuervo (né en 1969), footballeur français ;
 Gemma Cuervo (née en 1936), actrice espagnole ;
 Fernando Guillén Cuervo (né en 1963), acteur espagnol ;
 Cayetana Guillén Cuervo (née en 1969), actrice espagnole ;
 Wilson Fernando Cepeda Cuervo (né en 1980), cycliste colombien.

Toponymie 

 Caldera de los Cuervos, volcan de Lanzarote ;
 El Cuervo de Sevilla, commune d'Espagne.

Autres 
 José Cuervo, une marque de Tequila.
 Cría cuervos, film espagnol de Carlos Saura.

Patronyme hispanique